Натуральне число 1939
 1939 рік до нашої ери
 1939 рік нашої ери